Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1995, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Andrew Florent 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Mark Keil /  Peter Nyborg (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Stephen Noteboom (semifinali)

<li> Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (quarti di finale)
<li> Joshua Eagle /  Andrew Florent (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1995